María Ana Amalia de Curlandia (en alemán, Maria Anna Amalia von Kurland; Mitau, 12 de junio de 1653-Weilmünster, 16 de junio de 1711) fue una princesa de Curlandia de la familia Kettler por nacimiento, y landgravina de Hesse-Kassel a través de su matrimonio el 21 de mayo de 1673 con su primo hermano, Carlos I de Hesse-Kassel.

Biografía 
Amalia era hija del duque Jacobo Kettler de Curlandia (1610-1662) de su matrimonio con Luisa Carlota de Brandeburgo (1617-1676), la hija mayor del príncipe elector Jorge Guillermo I de Brandeburgo. 

El 21 de mayo de 1673, se casó en Kassel con su primo hermano, el landgrave Carlos I de Hesse-Kassel (1654-1730). Amalia había sido comprometida con el hermano mayor de Carlos, Guillermo VII, pero murió durante su Grand Tour a la temprana edad de 19 años.

El landgrave participó en la creación del parque Karlsaue en Kassel. La fuente de mármol en el parque contiene un medallón del influyente escultor francés afincado en Roma, Pierre-Étienne Monnot (1657-1733) que representa a María Amalia.

Ella es descrita como modesta, afable y piadosa. Adquirió con su hijo, Maximiliano, el Castillo Sensenstein en 1699. Murió en 1711 y fue enterrada en la Iglesia de San Martín en Kassel. El pueblo de Mariendorf en el distrito Immenhausen lleva su nombre.

Descendientes 
María Amalia y Carlos tuvieron 15 hijos, pero 4 murieron en la infancia.

 Guillermo (1674-1676), murió en la infancia.
 Carlos (1675-1677), murió en la infancia.
 Federico (1676-1751), landgrave de Hesse-Kassel y rey de Suecia. En primer lugar, se casó en 1700 con Luisa Dorotea de Prusia (1680-1705), y en segundo lugar en 1715 con Ulrica Leonor de Suecia (1688-1741).
 Cristián (1677-1677), murió en la infancia.
 Sofía Carlota (1678-1749), se casó en 1704 con el duque Federico Guillermo I de Mecklemburgo-Schwerin (1675-1713).
 Carlos (1680-1702), murió joven y soltero.
 Guillermo VIII (1682-1760), landgrave de Hesse-Kassel. Se casó en 1717 con la princesa Dorotea Guillermina de Sajonia-Zeitz (1691-1743).
 Leopoldo (1684-1704), murió joven y soltero
 Luis (1686-1706), murió joven y soltero.
 María Luisa (1688-1765), se casó en 1709 con el príncipe Juan Guillermo Friso de Orange-Nassau (1687-1711).
 Maximiliano (1689-1753), se casó en 1720 con la princesa Federica Carlota de Hesse-Darmstadt (1698-1777). Fue el padre de Guillermina de Hesse-Kassel.
 Jorge Carlos (1691-1755), murió soltero.
 Leonor (1694-1694), murió en la infancia.
 Guillermina Carlota (1695-1722), murió soltera.

Referencias 
 Christian Röth: Historia de Hesse p. 305
 Ulrich Schoenborn (2010), Mit Herz und Verstand: Biographie und Lebenswelt der Töchter Herzog Jakobs von Kurland in Hessen-Homburg, Herford und Hessen-Kassel: (Con el corazón y la mente: Biografía y vida de las hijas del duque Jacobo de Curlandia en Hesse-Homburg, Herford y Hesse-Kassel): Hamburgo, Kovač. ISBN 978-3-8300-4667-7

Enlaces externos 

Casa de Hesse-Kassel
Landgravinas de Hesse-Kassel
Landgravinas consortes de Hesse-Kassel del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII